Bareiro ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bareiro (* 1996), paraguayischer Fußballspieler
 Antonio Bareiro (* 1989), paraguayischer Fußballspieler
 Cándido Bareiro (1833–1880), paraguayischer Politiker
 Carlos Bareiro (1944–2010), paraguayischer Bürgerrechtler
 Fredy Bareiro (* 1982), paraguayischer Fußballspieler
 Line Bareiro (* 1950), paraguayische Politikwissenschaftlerin und Frauenrechtlerin
 Mariano Bareiro (* 1995), argentinischer Fußballspieler
 Nery Bareiro (* 1988), paraguayischer Fußballspieler
 Néstor Bareiro (* 1983), paraguayischer Fußballspieler